Анастаси́я Плато́новна Зу́ева (7 (19) декабря 1896, с. Никольское-на-Крюку, Одоевский уезд, Тульская губерния, Российская империя — 23 марта 1986, Москва, СССР) — русская и советская актриса театра и кино. Лауреат Сталинской премии второй степени (1952). Народная артистка СССР (1957).

Биография 
Родилась  года в зажиточной крестьянской семье в селе с. Никольское-на-Крюку (Никола-Крюк) Одоевского уезда или в одной из соседних деревень, относившихся к данному церковному приходу. Ранее встречалась информация, что А. П. Зуева родилась  года в селе Спасское. Исследование архивных документов, проведённое в 2022 г., позволило установить точную дату рождения — 1894 год, но на могиле актрисы указан 1896 год. Родителями Анастасии были Платон Петрович Зуев, бывший дворовой человек села Спасского Крапивенского уезда, и Прасковья Филимоновна, дочь временнообязанного крестьянина из д. Лелюхиной Белёвского уезда. Когда Анастасии было 4 года умер её отец, который по семейным воспоминаниям работал гравёром по самоварам.

Некоторое время училась в Ольгинской женской гимназии в Туле, но решила стать актрисой.

В 1915 году окончила школу драматического искусства под руководством Н. Г. Александрова, Н. О. Массалитинова и Н. А. Подгорного (с 1916 — 2-я студия МХТ).

В 1916 году была принята во 2-ю студию МХАТ, в 1924 году — в труппу МХАТ им. Горького.

В 1928 году с успехом сыграла Матушку в «Унтиловске» Л. М. Леонова, затем — Матрёну в инсценировке романа Л. Н. Толстого «Воскресение». М. Горький, посмотрев актрису в роли Матрёны, сказал: «Лучше, чем в жизни». Вскоре после этого была сыгранная роль, удивившая многие поколения зрителей. Это была Коробочка — помещица с умом ребёнка из «Мёртвых душ» Н. В. Гоголя, инсценированных специально для Московского Художественного театра М. А. Булгаковым. Эту роль актриса блестяще играла с 1932 года до конца жизни.

В кино актриса впервые снялась в 1932 году в фильме «Просперити». Затем были небольшие роли в картинах «Светлый путь», «Пир в Жирмунке», «Родные поля», «Первая перчатка», «Донецкие шахтёры», «Васёк Трубачёв и его товарищи». Известна ролями сказительницы в советских фильмах-сказках режиссёра А. А. Роу, а также сюжете Царевна-Несмеяна в киножурнале Ералаш.

Работала на радио, принимала участие в озвучивании мультфильмов. Оставила мемуары.

Скончалась на 92-м году жизни 23 марта 1986 года в Москве. Похоронена на Новодевичьем кладбище.

Личная жизнь 
 Первый муж (c 1917—?) — Иван Евсеев, инженер-путеец, железнодорожный инспектор
 Сын — Константин Иванович Евсеев (1918—1986). Назван в честь Станиславского. Муж настаивал на уходе со сцены. Анастасия Платоновна отказалась покинуть сцену — последовал развод. Сын остался жить с отцом, впоследствии стал военным инженером, окончил академию Жуковского, математик, после ухода с военной службы работал в космической отрасли.
 Внучка — Елена Константиновна Симакова, окончила МГИМО
 Правнук — Владимир Александрович Симаков, окончил Финансовую Академию
 Внук — Виктор Константинович Евсеев, окончил МГИМО
 Правнучка — Анастасия Викторовна Евсеева, биотехнолог, окончила МИТХТ им. М. В. Ломоносова (кафедра Н. А. Преображенского)
Внук — Игорь Константинович Дернов. Жил в г. Омске (23 мая 1957 г. - 12 декабря 2003 г.).
 Второй муж (с начала 1930-х годов) — Виктор Александрович Оранский (1899—1953), композитор.

Квартира актрисы в Камергерском переулке, напротив МХАТа, на многие годы стала центром притяжения не только для творческой Москвы — здесь бывали М. Булгаков, Б. Ливанов, актёры, музыканты и писатели, но и для военной элиты СССР. В. Чкалов, Б. Шапошников — будущий маршал Советского Союза, его жена, которая до конца жизни оставалась ближайшей подругой актрисы, их друзья становились постоянными гостями этого по-русски хлебосольного дома. По Тверской улице, в доме Елисеевского магазина, этажами выше жили сотрудники Коммунистического интернационала, среди которых был и И. Броз Тито, который также стал частым гостем московской квартиры актрисы. Всеволод Шиловский в своих воспоминаниях о старом МХАТе пишет о забавном случае, когда на одном из приёмов актёров МХАТа, приехавших в Югославию на гастроли, в разговоре с Тито, Анастасия Платоновна простодушно спросила — «и какова же численность твоих войск, Иосип?», на что смутившийся Тито ответил — «потом, Настя, потом…». Анастасия Зуева отличалась необыкновенным комедийном талантом не только на сцене, но и в жизни. Рассказывая простую житейскую историю с неподражаемой интонацией, она умела так расставить акценты, что слушатели буквально покатывались со смеху.

Б. Л. Пастернак написал такие строки к одному из юбилеев актрисы.

Анастасии Платоновне Зуевой.Прошу простить. Я сожалею.Я не смогу. Я не приду.Но мысленно — на юбилее,В оставленном седьмом ряду.Стою и радуюсь, и плачу,И подходящих слов ищу,Кричу любые наудачу,И без конца рукоплещу.Смягчается времён суровость,Теряют новизну слова.Талант — единственная новость,Которая всегда нова.Меняются репертуары,Стареет жизни ералаш.Нельзя привыкнуть только к дару,Когда он так велик, как ваш.Он опрокинул все расчётыИ молодеет с каждым днём,Есть сверхъестественное что-тоИ что-то колдовское в нём.Для вас в мечтах писал ОстровскийИ вас предвосхищал в ролях,Для вас воздвиг свой мир московскийДоносчиц, приживалок, свах.Движеньем кисти и предплечья,Ужимкой, речью нараспевВоскрешено ЗамоскворечьеСвятых и грешниц, старых дев.Вы — подлинность, вы — обаяньеВы вдохновение само.Об этом всём на расстояньиПусть скажет вам моё письмо.

Звания и награды 
 Заслуженная артистка РСФСР (1933)
 Народная артистка РСФСР (1938)
 Народная артистка СССР (1957)
 Сталинская премия второй степени (1952) за исполнение роли Евдокии Прохоровны в фильме «Донецкие шахтёры»
 Два ордена Ленина (26.10.1948, 27.02.1967)
 Орден Трудового Красного Знамени (28.12.1976)
 Орден Дружбы народов (12.01.1982)
 Орден «Знак Почёта» (03.05.1937)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В память 800-летия Москвы»

Творчество

Роли 
2-я студия МХТ
 1916 — «Зелёное кольцо» З. Н. Гиппиус — Варя
 1916 — «История лейтенанта Ергунова» И. С. Тургенева (пост. Е. Краснопольской) — мадам Фритче
 «Младость» Л. Н. Андреева
 «Сказка об Иване-дураке» М. А. Чехова по Л. Н. Толстому

МХАТ им. Горького

 1918 — «Село Степанчиково и его обитатели» по Ф. М. Достоевскому — Приживалка
 1921 — «Ревизор» Н. В. Гоголя — гостья
 1922 — «Синяя птица» М. Метерлинка — Тильтиль
 1925 — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — княжна Тугоуховская
 1925 — «Елизавета Петровна» Д. П. Смолина — Бенигма Бирон
 1925 — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — 1-я приживалка Турусиной
 1925 — «Пугачёвщина» К. А. Тренёва — Кума
 1927 — «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого — Василиса Волохова
 1928 — «Унтиловск» Л. М. Леонова — Матушка
 1928 — «Растратчики» по В. П. Катаеву — Певица
 1928 — «Бронепоезд 14-69» Вс. В. Иванова — Баба
 1929 — «Блокада» Вс. В. Иванова — Обывательница с куклой
 1929 — «Сёстры Жерар» В. З. Масса — Прислужница         
 1930 — «Воскресение» по Л. Н. Толстому — Матрёна
 1930 — «Три толстяка» по сказке Ю. К. Олеши — тётушка Ганимед
 1931 — «Хлеб» В. М. Киршона — Мокрина
 1932 — «Мёртвые души» по Н. В. Гоголю — Настасья Петровна Коробочка
 1933 — «Таланты и поклонники» А. Н. Островского — Домна Пантелевна
 1934 — «Егор Булычов и другие» М. Горького — знахарка Зобунова
 1934 — «Гроза» А. Н. Островского — Феклуша
 1936 — «Пиквикский клуб» по Ч. Диккенсу — мисс Уордль
 1937 — «Любовь Яровая» К. А. Тренёва — Марья
 1937 — «Земля» Н. Е. Вирты — Марфа
 1938 — «Достигаев и другие» М. Горького — Чугунова
 1941 — «Школа злословия» Р. Шеридана — Миссис Кэндер
 1942 — «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина — Анна Чуднова
 1942 — «На дне» М. Горького — Квашня
 1946 — «Последняя жертва» А. Н. Островского — Глафира Фирсовна
 1948 — «Лес» А. Н. Островского — Улита
 1948 — «Зелёная улица» А. А. Сурова — Авдотья Ивановна
 1949 — «Илья Головин» С. В. Михалкова — Луша
 1951 — «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого — Кухарка
 1956 — «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина — Анна Чуднова
 1957 — «Безымянная звезда» М. Себастиана — мадемуазель Куку
 1958 — «Три сестры» А. П. Чехова — Анфиса
 1961 — «Хозяин» И. Соболева — Лукерья
 1962 — «Дом, где мы родились» («Третья сестра») П. Когоута — Домохозяйка
 1963 — «Бронепоезд 14-69» Вс. В. Иванова — Баба
 1963 — «Егор Булычов и другие» М. Горького — знахарка Зобунова
 1966 — «Ревизор» Н. В. Гоголя — Пошлёпкина
 1971 — «Дульсинея Тобосская» А. М. Володина — Анна — Мария
 1973 — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Манефа
 1976 — «Уходя, оглянись…» Э. Я. Володарского — Варвара Антоновна
 1977 — «Чеховские страницы» по А. П. Чехову — Старуха
 «На дне» М. Горького — Анна

Фильмография 

  — Просперити — классная дама
  — Светлый путь — Аграфена
  — Пятый океан — Дарина Егоровна, мать Наташи
  — Боевой киносборник № 6 (новелла «Пир в Жирмунке») — Прасковья
  — Родные поля — Леска Бугорная
  — Юбилей — Мерчуткина
  — Первая перчатка — жена Привалова
  — Донецкие шахтёры — Евдокия Прохоровна
  — Спортивная честь — Екатерина Николаевна Гринько
  — Ревизор — Февронья Петровна Пошлёпкина
  — Васёк Трубачёв и его товарищи — тётя Дуня
  — Дело № 306 — свидетельница
  — Жених с того света (короткометражный) — Анна Михайловна
  — Хождение по мукам (фильм № 3. «Хмурое утро») — просительница у Махно
  — Поднятая целина (фильм-спектакль)
 1960 — Русский сувенир — Егоркина, жена сибирского охотника
  — Мёртвые души (фильм-спектакль) — Коробочка
  — Воскресение — Матрёна Харина
  — Понедельник – день тяжёлый — посудомойка
  — Живёт такой парень — бабка Марфа
  — Морозко — сказительница
  — Одиночество — Аксинья
  — Фитиль (выпуск № 19 «Ягодки») — женщина в очереди
  — Кремлёвские куранты (фильм-спектакль) — Анна Власьевна
  — Огонь, вода и… медные трубы — сказительница
  — Барсуки (фильм-спектакль) — Анисья
  — Варвара-краса, длинная коса — сказительница
  — Егор Булычов и другие (фильм-спектакль) — Зобунова
 1969 — Цветы запоздалые (фильм-спектакль, реж. А. Наль) — Прохоровна
  — Поженились старик со старухой (короткометражный) — Авдотья Никитична  — День за днём — бабуня  — Записки Пиквикского клуба (фильм-спектакль) — миссис Уордль  — Золотые рога — сказительница  — На всякого мудреца довольно простоты (фильм-спектакль) — Манефа  — Ну, публика! (фильм-спектакль) — Петровна  — Чеховские страницы (фильм-спектакль) (по рассказу «Канитель») — старуха  — И снова Анискин — бабка Лизавета Григорьевна Толсты́х  — Ералаш (выпуск № 15, сюжет «Ещё раз к вопросу о тимуровской работе») — старушка  — Ералаш (выпуск № 16, сюжет «Царевна-Несмеяна») — сказительница  — Мёртвые души (фильм-спектакль) — Коробочка  — Уходя, оглянись... (фильм-спектакль) — Варвара Антоновна  — Там, на неведомых дорожках... — бабушка Глафира Андреевна Озвучивание мультфильмов 
  — Сказка о рыбаке и рыбке — Старуха  — Высокая горка — Сойка  — Снегурочка — Бобылиха  — Волшебная птица — боярыня  — Волшебный магазин — матрёшка  — Сестрица Алёнушка и братец Иванушка — читает текст  — Приключения Буратино — черепаха Тортила (в титрах не указана)
  — Сказка о царе Салтане — Cватья баба Бабариха''

Озвучивание фильмов 
  — Бесприданница
  — Крепыш

Участие в фильмах 
  — Любимые роли. А. П. Зуева в пьесах А. Н. Островского (документальный)
  — О нашем театре (документальный)

Память 
В декабре 2016 года горельеф с изображением Анастасии Зуевой в образе «сказительницы» был открыт в подмосковной Дубне.

Литература 
  . Глава «Бабушка в окошке» Анастасия Зуева с.7-27, Фильмография с.341.

Примечания

Ссылки 
 Анастасия Зуева — Энциклопедия отечественного кино
 Зуева Анастасия Платоновна — animator.ru

Актёры и актрисы Московского Художественного театра
Актрисы озвучивания СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище